A Costa de Camaçari é um conjunto de praias que se localizam na cidade de Camaçari, cidade localizada na Região Metropolitana de Salvador, RMS. A costa é composta pelas seguintes praias: Buscar Vida, Abrantes, Jauá, Arembepe, Guarajuba, Barra do Jacuípe e Itacimirim. A praia de Buscar Vida é

Referências